Терре́, или Террэ́ (), — французская фамилия. Известные носители:

 Жозеф Террэ (1715—1778) — аббат, генеральный контролёр финансов короля Людовика XV;
 Лионель Терре (1921—1965) — французский альпинист.

См. также 
 Чинкве-Терре
 Терре-Хот